ZS steht als Abkürzung für:

 Sama Airlines (kurz Sama), eine ehemalige saudi-arabische Billigfluggesellschaft, Sitz in Riad nach dem IATA-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Südafrika
 Zahlungsstelle, dient der Abwicklung von Zahlungsvorgängen mit Bargeld, Schecks, Geldkarten und Kreditkarten
 Zeichensetzung
 Zeitschrift, Periodika, die in regelmäßigen Abständen – meist wöchentlich, 14-täglich oder monatlich – in gleicher, gehefteter oder gebundener Form erscheinen
 Zeleni Slovenije, slowenische grüne Partei
 Zentralschule, militärische Ausbildungsstätte für angehende Subalternoffiziere und Hauptleute der Schweizer Armee, Sitz in Luzern
 Zentralsekretariat, zum Beispiel bei der SED von 1946–50
 Zentralstadion
 Zentralstation, auch Central Station geschrieben
 Zentralstelle, eher selten, da oft nur Teil eines längeren Namens
 Zinssatz, in Prozent ausgedrückte Preis für geliehenes Kapital, also der Zins als Prozentangabe, beispielsweise auch für Mietzins
 Zivilschutz, alle Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und des öffentlichen Lebens im Falle von Krisen. Zivilschutz umfasst sowohl staatliche Maßnahmen als auch den Selbstschutz
 Zivilsenat, Spruchkörper beim Oberlandesgericht oder dem Bundesgerichtshof, der für die Entscheidung in Zivil- oder Familiensachen zuständig ist
 Zollsekretär, Dienstgrad in einer Zollverwaltung
 Zugsammelschiene, Kabel zur Verbindung  aller Wagen eines Zuges untereinander und mit der Lokomotive, um alle Einheiten von zentraler Stelle mit elektrischer Energie zu versorgen
 Zulassungsstelle, behördenintern Straßenverkehrsamt, siehe Kraftfahrzeug-Zulassungsbehörde

ZS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Kreis Zossen (auslaufend)
 Norwegen: Kirkenes
 Polen: kreisfreie Stadt Stettin

ŽS steht als Abkürzung für:

 Železnice Srbije, nationale Eisenbahngesellschaft Serbiens

Zs steht als Abkürzung für:
 Zusatzsignal, Signal an einer Eisenbahnstrecke für zusätzliche Informationen für den Triebfahrzeugführer

ZS